Polacos
Língua polaca ou língua polonesa
Polonesa — dança
Polonês ou Roberto Szaniecki — carnavalesco
Corredor polonês

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos